Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1980/81 enthält alle Spieler, die in der Schachbundesliga 1980/81 mindestens eine Partie gespielt haben.

Allgemeines 

Die Turnierordnung erlaubte es den 16 teilnehmenden Vereinen, 8 Stammspieler und bis zu 12 Ersatzspieler zu melden, zum Einsatz kamen aber längst nicht alle gemeldeten Spieler. Die Sportfreunde Katernberg kamen mit 9 eingesetzten Spielern aus, die meisten Spieler bestritten beim SV 1920 Hofheim und bei Favorite Hammonia mindestens eine Partie, nämlich jeweils 13. Insgesamt wurden in der Saison 1980/81 176 Spieler eingesetzt, von denen 60 keinen Wettkampf verpassten.

Pro Wettkampf durfte ein Verein zwei Ausländer aufstellen, allerdings machten nicht alle Vereine von diesem Recht Gebrauch. Mit dem Engländer Stephen Berry (SV 1920 Hofheim), dem sowjetischen Exweltmeister Boris Spasski, dem US-Amerikaner Lubomir Kavalek (beide Solinger SG 1868), dem Tschechoslowaken Vlastimil Hort (SG Porz), den Isländern Guðmundur Sigurjónsson (SG Porz) und Jón Hálfdanarson (Delmenhorster SK), dem Dänen Jens Ove Fries Nielsen (Favorite Hammonia), dem Schweden Harry Schüssler (SG Bochum 31), dem Neuseeländer Murray Chandler (Hamburger SK im Hamburger SV) und dem Israeli Israel Zilber (Königsspringer Frankfurt) wurden insgesamt 10 Ausländer in dieser Saison eingesetzt.

Erfolgreichster Spieler war Murray Chandler, der am Spitzenbrett des Hamburger SK im Hamburger SV 12,5 Punkte aus 15 Partien erzielte, einen halben Punkt weniger erreichten der Solinger Spitzenspieler Boris Spasski, der Frankfurter Jürgen Haakert sowie der Bochumer Dirk Paulsen. Mit dem Münchener Klaus Tschauner und dem Hofheimer Oswin Heider erreichten zwei Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings hatten beide nur wenige Einsätze; Tschauner wurde dreimal aufgestellt, Heider einmal.

Favorite Hammonia setzte mit Luis Martin-Sommerfeldt (* 1964) sowohl den jüngsten als auch mit Herbert Heinicke (1905–1988) den ältesten Spieler der Saison ein.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 1980 bzw. Ergänzungsliste vom Juli 1980); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 1980 bzw. Ergänzungsliste vom Juli 1980)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 1980 bzw. Ergänzungsliste vom Juli 1980; CSR = Tschechoslowakei, DEN = Dänemark, ENG = England, GER = Bundesrepublik Deutschland, ISL = Island, ISR = Israel, NZL = Neuseeland, SWE = Schweden, URS = Sowjetunion, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV 1920 Hofheim

Solinger SG 1868

SG Porz

SF Marktheidenfeld

Favorite Hammonia

SG Bochum 31

SK Zähringen

FC Bayern München

Hamburger SK im Hamburger SV

Sportfreunde Katernberg

Delmenhorster Schachklub

SV Wilmersdorf

TB Erlangen

SC 1868 Bamberg

TSV Schott Mainz

Königsspringer Frankfurt 

Anmerkungen:

 Die Einzelergebnisse des Stichkampfs um den Titel zwischen der Solinger SG und dem SG Porz finden keine Berücksichtigung, die Einzelergebnisse des Wettkampfs lauten:

 Es lässt sich nicht sicher sagen, ob die Einzelbilanzen kampflose Partien enthalten.
 Die Tabellen enthalten nur die Namen der eingesetzten Spieler.
 Die tatsächlich gemeldete Rangliste kann in Einzelfällen von der dargestellten abweichen.
 Die Vornamen der Spieler H. Giesen (SV 1920 Hofheim), H. Häusler (SC Bamberg), Ja. Fischer (Schott Mainz), U. Zeisner (SF Marktheidenfeld) und H.D. Pralle (SK Zähringen) ließen sich nicht ermitteln.

Weblinks

Quellen 

 Johannes Eising/Claus Dieter Meyer/Gerd Treppner: Schach-Bundesliga 1980–83, ISBN 3-923113-00-5

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 1980
Schach 1981